Ензенза́к-Локри́с, Ензензак-Локріс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на захід від Парижа, 125 км на захід від Ренна, 45 км на північний захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2590 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 6263,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Ензензак-Локрис на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ензензак-Локрис на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан